Vadas József (1804–1871) református lelkész, esperes
 Vadas József (1911–2006) olimpiai hatodik helyezett atléta, középtávfutó
 Vadas József (1946) művészettörténész, művészeti író